Чемпионат Москвы по футболу 1929 (весна) стал ХXIX-м первенством столицы. 

В 1929 году после нескольких лет разногласий в спортивном руководстве столицы, право проведения чемпионата было возвращено Московскому Городскому Совету Физической Культуры (МГСФК). 

Организация и проведение турнира: 

В первенстве участвовали 64 клуба, разделенные на 9 групп (в группе 8 участвовали команды VI - VIII группы 1). В первых трех группах клубы соревновались пятью командами, в 4 и 5 — четырьмя, в остальных — тремя.

Первая (высшая) группа была расширена до 8 клубов

 «Трехгорка»
 ЦДКА
 «Пищевики»
 «Динамо»
 КОР
 РКимА
 «Пролетарская кузница»
 

Первенство было проведено по «олимпийской системе» в «клубном зачете».

Целесообразность такого розыгрыша исчерпывающе проанализировала газета «Физкультура и Спорт» сразу после первого тура первенства:

Ход турнира и матчи первых команд

Турнирная сетка

Матчи первых команд

1/4 финала

1/2 финала

Матч за III место

Финал

Клубный зачет 

 1 группа — «Пищевики»
 2 — 
 3 — «Медики»
 4 — «Профинтерн» (?)
 5 — «Текстильщик» Реутово
 6 — «Объединенные металлисты» (?)
 7 — Команда фабрики «Свобода»

Кубок Тосмена 
В заключительном розыгрыше кубка Тосмена выступал победитель в «клубном зачете» — «Пищевики», которые обыграли 6 июля в Ленинграде победителя весеннего первенства — команду «Пищевкус» Ленинград — со счетом 3:1.

Примечания

Литература

Ссылки 
 footballfacts.ru
 Материалы спортивной периодики 1929 г.(в изложении)

Футбольные соревнования в Москве
Региональные футбольные турниры СССР